Helligåndskirken er navnet på flere danske kirker:
 Helligåndskirken (Aarhus) – en kirke i Helligånds Sogn i Aarhus Kommune
 Helligåndskirken (København) – en kirke i Helligånds Sogn i Københavns Kommune
 Helligåndskirken (Hvide Sande) – en kirke i Holmsland Klit Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Helligåndskirken (Frederikshavn Kommune) – Den romersk-katolske kirke i Frederikshavn Kommune
 Helligåndskirken (Flensborg) – den danske kirke i Flensborg, syd for grænsen
 Helligåndskirken (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke i Faaborg
 Helligåndskirken (Slagelse Kommune) – en kirke i Sankt Peders Sogn i Slagelse Kommune
 Helligaandskirken i Aalborg blev nedrevet efter reformationen.